Vassi bezeichnet:

Vassi, einen karelischen Vornamen
Vassi (Fluss), einen Fluss auf den Komoren
Pasquale Vassi, US-amerikanischer Mafioso
Marco Vassi (1937–1989), US-amerikanischer Autor
Vass Vassi, US-amerikanischer Billard Spieler
Vassi, einen Venuskrater

Siehe auch
Vassy (Begriffsklärung)